IWA World Heavyweight Championship – torneo della International Wrestling Association of Japan
IWA World Heavyweight Championship – torneo della International Wrestling Enterprise
IWA Undisputed World Heavyweight Championship – torneo della International Wrestling Association di Porto Rico